Bièvres je: 

 Bièvres (Aisne), francouzská obec v departementu Aisne
 Bièvres (Ardennes), francouzská obec v departementu Ardeny
 Bièvres (Essonne), francouzská obec v departementu Essonne
 Kanton Bièvres